Мионица може бити:

 Мионица, градско насеље и сједиште општине Мионица, Република Србија
 Општина Мионица, општина у Републици Србији
 Мионица (село), насељено мјесто у општини Мионица, Република Србија
 Мионица (Косјерић), насељено мјесто у општини Косјерић, Република Србија
 Мионица (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ